Herder-Medaille steht für:

 Johann-Gottfried-Herder-Medaille der Deutschen Demokratischen Republik (seit 1957 vergeben)
 Herder-Medaille (IHS) der Internationalen Herder-Gesellschaft (seit 2004 vergeben)